Бейсен Абайулы Куранбек (; 9 декабря 1971; , Алматинская область, Казахская ССР, СССР — 18 мая 2020; , Казахстан) — казахстанский журналист и телеведущий. Ведущий авторской программы «Айтуға оңай» на телеканале «Qazaqstan» с 2013 по 2017 года.

Генеральный директор Алматинского областного телеканала «ZhETYSU» (2007—2012, 2014—2020). Лауреат премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2006). Награждён медалью «Ерен Еңбегі үшін» (2016).

Биография 
Бейсен Куранбек родился 9 декабря 1971 года в селе Кызылжар Кербулакского района Алматинской области. Происходит из рода кара-канлы племени канлы. 

Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Трудовой путь начал с работы корреспондентом, ответственным секретарем республиканской газеты «Спорт». В дальнейшем связал свою жизнь с казахским телевидением, работал на телеканалах «Рахат», «31 канал», «Хабар», в Президентском телерадиокомплексе.

С 2007 по 2012 годы — Генеральный директор Алматинского областного телеканала «Жетысу».

С 2013 по 2017 годы — Ведущий авторской программы «Айтуға оңай» на телеканале «Qazaqstan».

С 2014 по 2020 годы — Генеральный директор Алматинского областного телеканала «Жетысу».

Скончался 18 мая 2020 года.

Цитаты

Награды 
 2006 — Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации — за высокопрофессиональное освещение хода экономических, социальных, политических реформ в стране, цикл репортажей и документальных фильмов о регионах Казахстана.
 2009 — Нагрудный знак Министерства культуры РК «Мәдениет қайраткері» (деятель културы) — за вклад в развитие средств массовой информации Казахстана.
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2013 — Специальный приз Союза журналистов Казахстана имени Бейбита Кусанбека за молодых телепублицистов.
 2015 — Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана»
 2015 — Медаль «Намыс» имени Бауыржана Момышулы
 2015 — Звания с вручением медалью «Тіл жанашыры» — за проявленное искреннее сострадание к государственному языку и реальный вклад в развитие казахского языка.
 2016 — Указом президента Республики Казахстана от 9 декабря 2016 года награждён медалью «Ерен Еңбегі үшін» — за большой вклад в развитие казахской журналистики и активную общественную деятельность.
 2017 — Звания «Почётный гражданин города Талдыкорган» — за активную общественную работу и социально-культурное развитие города.

Примечания 

[[Категория:Выпускники Казахского национального университета имени альты ЛОХ
Почётные граждане Талдыкоргана
Лауреаты премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации